Abdullah Khan I, efímer kan de Khivà el 1855
 Abdullah Khan (Horda d'Or), kan de l'Horda d'Or